Piłkarska reprezentacja Asturii w piłce nożnej – zespół, reprezentujący Asturię (Hiszpania), jednak nie należący do FIFA, ani UEFA.

Mecze międzynarodowe

Reprezentanci 
Kadra awizowana na odwołany ostatecznie mecz Asturii z legendami Sportingu Gijón, który miał zostać rozegrany w grudniu 2008 roku. Przynależność klubowa aktualna na dzień 1 grudnia 2008.

Zobacz też 
  Reprezentacja Galicji w piłce nożnej
  Reprezentacja Katalonii w piłce nożnej
  Reprezentacja Kraju Basków w piłce nożnej

Linki zewnętrzne 
 Królewska Federacja Piłki Nożnej Księstwa Asturii 
  

Piłkarskie reprezentacje narodowe niezrzeszone przez FIFA
Piłkarskie reprezentacje narodowe w Europie
Asturia